Luna de miel puede referirse a:

Familia, boda 
 Luna de miel, concepto que hace referencia a la noche de bodas, y habitualmente también al período posterior a la misma boda, con referencia al viaje o periodo de vacaciones que los recién casados suelen concretar después de la ceremonia.

Música, canciones 
 Luna de miel, canción con música de Mikis Theodorakis y letra de Rafael de Penagos popularizada por la cantante Gloria Lasso.
 Una luna de miel en la mano, sencillo del quinto álbum "Locura" de Virus, y el más exitoso de su carrera. Esta canción pop es la más sexual del grupo, y hace referencia a la masturbación y/o al semen.

Además 
 Luna de miel, concurso televisivo de España.
 Luna de miel, episodio de la serie estadounidense House. 
 Luna de miel en El Cairo, revista musical española.
 Luna de miel en Río, película argentina de 1940.